Джамшид (авест. Йима Хшайта; перс.:جمشید) — имя авестийского происхождения.

Известные носители
 Джамшид
 Джамшид Джафаргулу оглы Нахичеванский
 Джамшид Кули Кутб Шах
 Джамсетджи (Джамшид) Джиджибой — индийский предприниматель и меценат.
 Джамшид ибн Абдулла — последний султан Занзибара.
Топонимы:
 Джамшидабад — аул (перс. руста) в шахрестане Бахар остана Хамадан в Иране.

иранские имена
Узбекские имена